Vågträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vågträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (54,5 ha)
Vågträsket (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (2,64 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn